Zaff ist der Familienname folgender Personen:
 
 Saturnin Zaff (1636–1707), Schweizer reformierter Geistlicher